Закусило; Закусіло — українське прізвище.

Деякі носії прізвища 

 Закусило Валерій Васильович (1987—2020) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Закусило Микола Іванович (*1956) — український прозаїк, есеїст.
 Закусило Олег Каленикович (*1947) — українська математик та педагог.
 Закусило Олександр Володимирович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Закусіло Олександр Іванович (1974—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Закусило Петро Климентійович — підполковник Армії УНР.

Українські прізвища